Фарман () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Фарман, Анри (1874—1958) — французский пионер авиации, спортсмен, авиаконструктор, совместно с братом Морисом основавший авиазаводы Farman.
 Фарман, Морис (1877—1964) — французский пионер авиации, автогонщик, авиаконструктор, совместно с братом Анри основавший авиазаводы Farman.
 Фарман, Шах (1947) — пакистанский государственный деятель.
 См. также 
 Farman IV — самолёт, построенный Анри Фарманом в 1909 году.